Кубок чемпионов 1963 — шестой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы, в котором приняло участие 26 команд. Снова, как и в предыдущих турнирах, победила команда из СССР — ЦСКА (Москва), переигравший в финале Реал (Мадрид).

Квалификационный раунд 

 * Серия завершилась после единственного матча в Касабланке.

1/8 Финала

1/4 финала 

 *  Третий матч выиграл Реал (Мадрид) 77-65.

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1962 год в баскетболе
1963 год в баскетболе